Квинтон има више значења:
 Квинтон (Њу Џерзи)
 Квинтон (Оклахома)